Das Humo Masters 1991 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste (Non-ranking-Turnier), das im September 1991 im Rahmen der Saison 1991/92 und als Teil der World Series im belgischen Antwerpen ausgetragen wurde. Sieger wurde in einem rein englischen Finale Mike Hallett gegen Neal Foulds. Titelverteidiger John Parrott spielte mit einem 138er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Erneut wurde das Turnier vom Unternehmen Humo gesponsert. Mit 85.000 Pfund Sterling wurde dieses Mal etwas mehr als im Vorjahr ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Es wurden acht englische Profispieler, sieben belgische Amateure und ein belgischer Profispieler (Steve Lemmens) eingeladen. Die acht Belgier begannen das Turnier in der ersten Runde, die vier Sieger trafen in Runde 2 auf einen von vier englischen Profispieler. Die Sieger der zweiten Runde wiederum spielten im Viertelfinale dann gegen einen der übrigen führenden Profispieler. Ausgetragen im K.-o.-System, wurden während des Turnieres aufsteigende Best-of-Modi verwendet.

Finale 
Mike Hallett hatte im Viertelfinale Ex-Weltmeister Steve Davis besiegt und sich seinen Platz im Finale mit einem knappen 6:5-Sieg über Jimmy White im Halbfinale gesichert. Sein Finalgegner Neal Foulds hatte mit dem gleichen Ergebnis im Halbfinale John Parrott bezwungen. Der erste Frame des Endspiels ging an Foulds, danach prägte aber Hallett die Partie und ging mit 2:1, 4:2, 6:3 und 7:4 in Führung. Doch das reichte noch nicht, denn Foulds schaffte das Comeback und glich zum 7:7 aus. Die nächsten beiden Frames gingen aber wieder an Hallett, der damit das Endspiel gewann.

Century Breaks 
Drei Spieler spielten während des Turnieres insgesamt sechs Century Breaks:
  John Parrott: 138
  Jimmy White: 131, 114, 105
  Neal Foulds: 117, 111

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1991
Billardturnier in Antwerpen